

Littérature 
 San Carlos est une nouvelle de Jules Verne

Toponymes

département de San Carlos, un département de la province de Mendoza,
 San Carlos, la plus grande ville du département de San Carlos, dans la province de Mendoza. 
 département de San Carlos, un département de la province de Salta,
 San Carlos, une ville du département de la province de Salta,
 San Carlos de Bariloche, une ville d'Argentine,

San Carlos, une ville du Belize

San Carlos, une ville du Chili

San Carlos, une ville du département d'Antioquia
 San Carlos, une municipalité du département de Córdoba

canton de San Carlos, un canton du Costa Rica

San Carlos, un dialecte de la langue Apache.
 San Carlos, une ville d'Arizona
 San Carlos, une ville de Californie
 Mission San Carlos Borromeo de Carmelo, en Californie
 San Carlos Park, un parc en Floride
 San Carlos, ancien nom de l'actuelle Saint Charles (Missouri)
 San Carlos, au Texas

Académie royale des beaux-arts de San Carlos à Valence

Luba, connue auparavant sous le nom de San Carlos
 San Carlos, un volcan en Guinée équatoriale.

San Carlos Sija, une municipalité dans le département de Quetzaltenango
 San Carlos Alzatate, une municipalité dans le département de Jalapa
 Université de San Carlos de Guatemala, dans la ville de Guatemala.

Dans le nord-est de l'île principale d'East Falkland 
 Port San Carlos, petit port de l'île ;
 San Carlos, un des villages ;
 San Carlos, un des principaux fleuves de l'île ;
 San Carlos Water, la baie dans laquelle se jette cette rivière et où se trouve Port San Carlos ;
 , nom espagnol du détroit des Falkland (en ).

San Carlos, une ville dans l'État de Sonora
 Forteresse de San Carlos (Fortaleza de San Carlos), dans la ville de Perote, État de Veracruz.
 Académie de San Carlos, académie des beaux-arts à Mexico.

San Carlos, la capitale du département Rio San Juan

San Carlos (Panama, Chiriqui) un corregimiento de la province de Chiriqui 
 un corregimiento de la province de Panama Ouest 
District de San Carlos, un district de la province de Panama Ouest

San Carlos, un district de la région d'Amazonas

San Carlos, une ville sur l'île de Luçon
 San Carlos, une ville du Negros Occidental
 Université de San Carlos, à Cebu, Philippines.

San Carlos, un des 70 secteurs du Distrito Nacional.

San Carlos, une ville du département de Morazán, au Salvador

San Carlos, une ville du département de Maldonado, en Uruguay.

San Carlos, ville et capitale de l'État de Cojedes ;
 San Carlos, une localité de la paroisse civile d'Adaure de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 San Carlos, capitale de la paroisse civile de Monagas de la municipalité d'Almirante Padilla dans l'État de Zulia ;
 San Carlos de Río Negro, ville et chef-lieu de la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas ;

Voir aussi 
 
 Teatro San Carlo, opéra de Naples
 Hôtel San Carlos, hôtel de Phoenix

Homonymie de toponyme